PackageKit — открытый и свободный набор приложений для обеспечения высокоуровнего интерфейса для различных пакетных менеджеров.

PackageKit нацелен на различные Linux–дистрибутивы, следующие стандартам freedesktop.org. Для межпроцессного взаимодействия и управления правами доступа используются соответственно D-Bus и PolicyKit.

Принцип работы 
Демон packagekitd размещается на системной D-Bus-шине и позволяет абстрагироваться от различий конкретных пакетных менеджеров. Взаимодействие с PackageKit также возможно при помощи библиотеки libpackagekit.

Пользовательские утилиты 
Различные пользовательские утилиты используют PackageKit:

 Discover в рабочей среде KDE Plasma.
 gnome-packagekit в рабочей среде Gnome.
 pkcon — утилита командной строки.

Поддерживаемые пакетные менеджеры 
Пакетные менеджеры, поддерживаемые PackageKit, включают в себя:

 APT
 Conary
 Pacman
 Portage
 Zypper
 yum
 urpmi

Примечания 

D-Bus
Freedesktop.org
Программное обеспечение для Linux
Программное обеспечение с лицензией GNU GPL
Программное обеспечение, написанное на C++
Программное обеспечение, написанное на Python
Программное обеспечение, написанное на Си
Свободные системы управления пакетами